Bernardino Branca può riferirsi a:

 Bernardino Branca –  (1802-1886) imprenditore italiano, inventore del Fernet Branca.
 Bernardino Branca –  (1886-1957) imprenditore italiano nipote del precedente.